Каутский (Каутская) — фамилия, известными носителями которой стали представители одной австро-немецкой семьи:
 Каутская, Минна (1837—1912) — австро-чешская актриса, писательница, мать Карла Каутского.
 Каутский, Карл (1854—1938) — немецкий экономист, историк, публицист;
 Каутская, Луиза (1864—1944) — австро-немецкая левая политическая деятельница, погибшая в Освенциме, жена Карла Каутского;
 Каутский, Бенедикт (1894—1960) — австро-немецкий экономист и политический деятель, сын Карла и Луизы Каутских;
 Каутский, Ханс (1891—1966) — австрийский химик, племянник Карла Каутского.